Froning ist der Familienname folgender Personen:
 Heide Froning-Kehler (* 1943), deutsche Klassische Archäologin
 Rich Froning Jr. (* 1987), amerikanischer CrossFit Athlet